Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 3-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1976